Marko Pantelić – calciatore serbo
Dragan Pantelić – calciatore jugoslavo
Ilija Pantelić – calciatore jugoslavo